Карл Петер Леманн (; 1794—1876) — датско-шведский художник-портретист.

Биография 
В молодости путешествовал с передвижным цирком, выступал акробатом. Занимался оформлением
декораций в театральной группе своего отчима, работая цирковым художником.

Сперва увлекался созданием миниатюр, позже перешёл на масляную живопись.

В начале своей карьеры провёл несколько лет в Норвегии. В Бергене в 1817—1826 годах открыл свою школу живописи, в числе его учеников, был Кнуд Андреассен Бааде.

Творчество 
В 1819—1825 годах писал пейзажи, картины на исторические и мифологические темы. С 1825 года, переехав в Стокгольм, создал большое количество портретов. Художнику приписывают создание около 4 800 портретов. 136 картин им лично были проданы на аукционе в Стокгольме в 1877 году.

Работы К. Леманна хранятся в Национальном музее Швеции, Гётеборгском художественном музее, Норвежском музее истории культуры, музее города Осло, музее города Евле и других, частных коллекциях .

Galleri (urval)

Примечания

Ссылки 
 Carl Peter Lehmann
 Carl Peter Lehmann
 Carl Peter Lehmann (Danish, 1794—1876)

Художники-портретисты Швеции
Художники-пейзажисты Швеции
Художники-пейзажисты Дании
Художники-портретисты Дании
Художники исторического жанра
Художники-миниатюристы
Портретные миниатюристы